Ю́рий Серге́евич Асе́ев (13 (26 декабря) 1917, Киев — 4 октября 2005, Киев) — историк архитектуры, доктор архитектуры, заслуженный архитектор Украины (1991), почётный академик Украинской академии архитектуры (с 1992). Праведник Бабьего Яра (2001).

Биография 
Родился в Киеве 26 декабря 1917 года.

Дядей Ю. С. Асеева по матери был Дмитрий Михайлович Дяченко — известный украинский зодчий; дядей по отцовской линии — русский поэт Николай Николаевич Асеев

Учился в 1-й киевской трудовой школе им. Т.Шевченко.

В 1935 закончил Киевский инженерно-строительный техникум.

С 1934 по 1941 учился на архитектурном факультете Киевского инженерно-строительного института, является учеником И. Каракиса.

Во время Великой Отечественной войны помогал изготавливать документы для партизан и жителей Киева, необходимые для спасения от преследования нацистами.

В 1943—1945 годы под руководством П. Д. Барановского проводил обследования и фиксацию повреждённых в годы войны памятников древнерусского зодчества на территории Украины.

1944—1964 — научный сотрудник Академии архитектуры УССР.

Круг научных интересов — история архитектуры, искусствоведение, реставрация и охрана памятников архитектуры, популяризация их.

В Киевском государственном художественном институте с 1953 по 1999 гг. преподавал курс истории архитектуры.

Возглавлял кафедры теории и истории искусства (1964—1966); теории, истории архитектуры и синтеза искусств (1966—1993).

Был проректором по научной работе (1976—1979), с 1973 — профессор.

Ю. С. Асеев внес существенный вклад в изучение и реставрацию древнерусских архитектурных памятников.

Автор более 20 научных реконструкций памятников архитектуры Киевской Руси, в частности: Десятинная церковь, Софийский собор, Кирилловская церковь, церковь Богородицы Пирогощи (все — в Киеве), Спасо-Преображенского собора в Чернигове, древнерусских соборов в Каневе и Белгороде-Киевском.

Ю. С. Асеев состоял действительным членом Всемирной организации охраны памятников, был почётным членом Украинской академии архитектуры (1992), доктором архитектуры (1972), заслуженным архитектором Украины (1991), лауреатом Государственной премии УССР в области науки и техники (1971), членом Союза архитекторов, членом комиссии по воссозданию выдающихся памятников истории и культуры при Президенте Украины (1995).

Похоронен на Байковом кладбище в Киеве.

Избранные публикации 
 Орнаменти Софiï Киïвськоï. К.: 1949;
 Архітектура Кирилівського заповідника // Архітектурнi пам’ятники. К.: 1950;
 Памятники архитектуры Украины: Чертежи и фотогр.: Альбом. К.: 1954;
 Очерки истории архитектуры Украинской ССР. Дооктябрьский период. К.: 1957 (соавт.);
 Асєєв Ю. С. Спаський собор у Чернігові. Пам’ятник архітектури XI ст.— К.: Держбуд-видав УРСР, 1959;
 Древний Киев, X-XVII вв. М., 1956; Архитектура Крыма. К.: 1961 (в соавт. с Лебедевым Г. А.);
 Новые данные о соборе Дмитриевского мон-ря в Киеве // Сов. Арх. 1961.;
 Асеев Ю. С, Лебедев Г. А. Архитектура Крыма. — К.: Госстройиздат УССР, 1961;
 Всеобщая история архитектуры. т.3, — М.: Из-во Академии архитектуры СССР, 1966 (соавт.);
 Історія українського мистецтва. т.1, — К.: УРЕ, 1966 (співавт.);
 Асєєв Ю. С. Архитектура Київської Русі.— К.: Будівельник, 1969;
 Асєєв Ю. С. Мистецтво стародавнього Києва. К.: 1969;
 Подорож в античний світ. К., 1970;
 Киевская София и древнерус. зодчество // София Киевская: Мат-лы исследований. К.: 1973;
 Асєєв Ю. С. Пам’ятки архітектури.— В кн.: Раннєслов’янський та давньоруський періоди Редкол.: В. І. Довженок (відп. ред.) та інш. К.: Наук, думка, 1975, с. 392—413. (Археологія Укр. РСР; Т. 3);
 Асєєв Ю. С. Розповіді про архітектурні скарби. — К.: Радянська школа, 1976;
 Древнерусское искусство эпохи «Слова о полку Игореве» и груз. архитектура эпохи Руставели. Тбилиси, 1977;
 Асєєв Ю. С. Джерела: Мистецтво Київської Русі.— К.: Мистецтво, 1980;
 Асеев Ю. С. Стили в архитектуре. — К.: 1980;
 Асєєв Ю. С. Обриси древнього Києва. — К.: 1981;
 Асєєв Ю. С. Шедеври світової архітектури. — К.: 1982;
 
 Асєєв Ю. С. Київські етюди. — К.: 1982;
 Асєєв Ю. С. Мистецтво Киïвськоï Русi. — К.: 1984;
 Асеев Ю. С. Архитектор-реставратор Петр Дмитриевич Барановский // Строительство и архитектура. - 1984. - № 11. - С.31;
 Асеев Ю. С.,Орлова Т. И. Гармонизация окружающей среды и проблема синтеза искусств в исторических городах. — К.: 1988;
 Мистецтво Киïвськоï Русi. К.: 1989 (альбом);
 Асеев Ю. С. Стили в архитектуре Украины. — К.: Будівельник, 1989;
 Асеев Ю. С, Дяченко Б. Д. Украинский зодчий Дмитро Дяченко // СА. — 1990. — № 5. — С. 22 −24;
 Професія — архітектор. — Київ, 1991.
 Асеев Ю. С. Мариинский дворец в Киеве. — К.: 1992
 Йосип Юлійович Каракіс (1902–1988): Бібліографічний покажчик / Редкол.: Г. Войцехівська (відп. ред.) та ін.; ДНАББ імені В. Г. Заболотного. — Київ: Укрархбудінформ, 2002. — С. 3. (Автор предисловия)

Примечания

Литература

Ссылки 
 АСЕЕВ
 Зарегистрировано 8 изданий книг этого автора.
 Родная речь на ощупь
 НОВОЕ В АРХИТЕКТУРНОМ ОБЛИКЕ КИЕВА.
 «Интервью с В. А. Ядовым»
Ю. Асєєв. Обриси древнього Києва: Фотопутівник по історичному центру Києва X—XIII  ст. Київ, Мистецтво, 1981. 

Градостроители СССР
Архитекторы Киева
Архитекторы СССР
Преподаватели вузов Киева
Ученики Иосифа Каракиса
Похороненные на Байковом кладбище
Историки архитектуры
Выпускники Киевского национального университета строительства и архитектуры